NGC 6439 (другое обозначение — PK 11+5.1) — планетарная туманность в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6439
Стрелец (созвездие)
Планетарные туманности